Chaînon est synonyme de maille
Chaînon manquant
Chaînon désigne aussi une chaîne de basse montagne :
 Le chaînon Kashgar, parfois appelé chaînon Kandar, est un massif montagneux situé à l'ouest du Xinjiang en République populaire de Chine.